Beazley est un patronyme porté notamment par :

 John Beazley (1885-1970), historien de l'art et archéologue britannique ;
 Kim Beazley (1948), homme politique australien ;
 Margaret Beazley (1951), juriste australienne ;
 Raymond Beazley (1868-1955), historien britannique ;
 Sam Beazley (1916-2017), comédien anglais.